Diese Liste der Studentenverbindungen in Bern verzeichnet die Studentenverbindungen an der Universität Bern.

Aktive Verbindungen in Bern 

Derzeit gibt es in Bern 14 aktive Studentenverbindungen, die unterschiedlichen Korporationsverbänden angehören oder verbandsfrei sind.

f.f. = farbenführend, wenn nichts angegeben farbentragend

Suspendierte und erloschene Verbindungen

Literatur 
 E. H. Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 191–192.
 Museum für Völkerkunde und Schweizerisches Museum für Volkskunde (Basel): Couleurstudenten in der Schweiz. Basel, 1979

Weblinks 
 Studentenverbindungen an der Universität Bern

Einzelnachweise 

!
Bern